Jack Crakford es un futbolista estadounidense que milita en el New York City FC de la MLS.

Biografía 
Nació en Miami, pero a los dos años de edad su familia se fue a vivir a Los Ángeles. En 2005 se fue a vivir a a las afueras de Nueva York, donde en 2009 fue descubierto por un cazatalentos que lo llevó a jugar en los New York Red Bulls.

Mantiene una relación con la actriz Dakota Blue Richards.

Trayectoria 
Después de pasar tiempo con los clubes juveniles del New York Red Bulls, firmó con el primer equipo , donde pasó dos años. Después firmó con el New York Cosmos donde pasó 1 año.

Después entró en el Draft de la MLS donde fue seleccionado por el New York City FC.

Carrera nacional 
Ha sido Internacional Sub-17 por la Selección de fútbol de los Estados Unidos.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 MLS player profile

Futbolistas de Estados Unidos
Futbolistas de los New York Red Bulls
Futbolistas del New York Cosmos (2010)
Futbolistas del New York City Football Club
Nacidos en Miami